MondoCon – Magyarországi rajongói találkozó
MondoCon – Amerikai Egyesült Államok-beli rajongói találkozó